

Patronyme 

 (1795–1881), historien suédois ;
 (1900–1986), géologue et alpiniste américain ;
 (1927–2011), botaniste américain, dont l’abréviation botanique standard est Fryxell ;
 (1899–1993), compositrice d’hymnes luthériennes ;
 (1934–1974), géologue et archéologue américain.

Voir aussi 
 , un cratère lunaire,
 Lac Fryxell en Antarctique.